

Январь 
 23 января — Бон, архиепископ Милана (818—822).

Апрель 
 29 апреля — Адалох, епископ Страсбурга (816—822).

Июнь 
 26 июня — Сайтё (54), японский буддийский основатель школы тэндай-сю на основе одноимённой китайской школы тяньтай.

Июль 
 11 июля — Гериланд, епископ Вердена (не позднее 814—822).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Закария аль-Фарра, имам куфийской школы.
 Аль-Хакам I, эмир Кордовы (796—822).
 Винигиз, герцог Сполето (788—822), первый из франков, правивших Сполетским герцогством.
 Тахир I ибн Хусейн, полководец халифа Аль-Мамуна, основатель династии Тахиридов.

0822
Умершие в 822 году